Amerikai Egyesült Államok
 Belmore (Ohio)
 Belmore (Washington)

 Ausztrália
 Belmore (Új-Dél-Wales)
 Belmore Park, park Sydney-ben
 Belmore-vízesés, Új-Dél-Wales

 Egyesült Királyság
 Belmore-hegy, Észak-Írország

Nevek
 Belmore, családnév